Узы любви:

 «Узы любви» — мексиканский телесериал 1959 года.
 «Узы любви» — мексиканский телесериал 1995 года.